

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Siemiechów − wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Siemiechów − wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Gromnik